Кампенеа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 50 км на захід від Ренна, 50 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 760 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1878,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Кампенеак 
 Кампенеак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кампенеак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан